Măsură se poate referi la:
 valoare a unei mărimi (fizice), determinată prin raportare la o unitate de măsură dată; măsurare, determinare.
 conceptul de măsură (matematică) în analiza matematică;
 măsurare, procedeul și procesul de a stabili dimensiunea matematică a unei proprietăți de orice natură;
 (în filozofie) categorie a dialecticii care reflectă legătura dintre cantitate și calitate, cuprinzând intervalul în limitele căruia schimbările cantitative pe care le suferă un anumit lucru sau fenomen nu duc la o transformare a calității acestuia.
 (în muzică) unitate ritmică divizată în timpi egali ca durată, plasată între două bare și notată cu o fracție la începutul unei lucrări muzicale;
 (în versificație) unitate metrică compusă dintr-un anumit număr de silabe accentuate și neaccentuate sau (în metrica antică) dintr-un anumit număr de silabe lungi și scurte, care determină ritmul unui vers;
 (în topografie) concept de determinare a dimensiunilor suprafețelor de pământ,și procesul de a stabili dimensiunea matematică a unei proprietăți de orice natură;
 (în domeniul băuturilor alcoolice) o anumită cantitate de alcool, considerată local a fi standard.
 piesa de teatru Măsură pentru măsură, titlu original, Measure for Measure de William Shakespeare.